Velika nagrada Nizozemske 1950 je bila deveta neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1950. Odvijala se je 23. julija 1950.

Dirka

|-
!1.
|18
| Louis Rosier
|Talbot-Lago-Talbot
|90
| 3:03.36.3
|4.
|-
!2.
|6
| Luigi Villoresi
|Ferrari
|90
| +1.13.0
|5.
|-
!3.
|8
| Alberto Ascari
|Ferrari
|90
| +1.13.5
|6.
|-
!4.
|10
| Peter Whitehead
|Ferrari
|88
| +2 kroga
|10.
|-
!5.
|24
| Princ Bira
|Maserati
|87
| +3 krogi
|7.
|-
!6.
|28
| David Murray
|Maserati
|85
| +5 krogov
|13.
|-
!7.
|4
| José Froilán Gonzalez
|Maserati
|84
| +6 krogov
|3.
|-
!Ods
|14
| Johnny Claes
|Talbot-Lago-Talbot
|77
| Trčenje
|11.
|-
!Ods
|16
| Philippe Etancelin
|Talbot-Lago-Talbot
|60
| Olje
|8.
|-
!Ods
|22
| Reg Parnell
|Maserati
|42
| Zadnja os
|9.
|-
!Ods
|12
| Raymond Sommer
|Talbot-Lago-Talbot
|37
| Sklopka
|1.
|-
!Ods
|2
| Juan Manuel Fangio
|Maserati
|24
| Vzmetenje
|2.
|-
!Ods
|20
| Yves Giraud Cabantous
|Talbot-Lago-Talbot
|20
| Motor
|5.
|-
!Ods
|22
| Enrico Platé
|Maserati
|1
| Motor
|12
|}

Viri 
 Rezultati na chicanef1.com

Formula 1 sezona 1950
1950